gromada Węglewice (powiat łęczycki)
 gromada Węglewice (powiat wieruszowski) (wieluński/wieruszowski)